Starhemberg – nobile casato di origine austriaca
 Ernst Rüdiger Starhemberg – politico austriaco
 Ernst Rüdiger von Starhemberg – feldmaresciallo austriaco
 Georg Adam von Starhemberg – diplomatico austriaco
 Guido von Starhemberg – generale austriaco
 Gundakar Thomas von Starhemberg – economista e politico austriaco
 Maximilian Lorenz von Starhemberg – generale austriaco